Aleksandr Gel'evič Dugin – politologo e filosofo russo
 Dmitrij Dugin – ex pallanuotista russo